Саговая пальма настоящая, или Саговая пальма (), — вид пальм рода , произрастающих в тропических лесах и на побережье островов Юго-Восточной Азии в Индонезии, на Малайском архипелаге, Фиджи и Новой Гвинеи, а также на Молуккских островах и в Малайзии. Встречается на Филиппинах, но, вероятно, туда была завезена человеком. Один из самых известных видов саговых пальм, являющихся ценными пищевыми растениями, из сердцевины ствола которых получают крахмалистый пищевой продукт саго.

Ботаническое описание 
Растение со стволом около 9 метров высотой и диаметром 30—35 см. Листья парноперистые, до 5—7 метров длиной, с линейно-ланцетными узкими заостренными листочками, около 1 метра длиной и примерно 5 см шириной с жилками снизу щетинисто опушенными. Листья посажены на крепкие желобчатые сверху черешки длиной около 1 м, с шипами.
Соцветия верхушечные, около 4 метров длиной, ветвистые, порой с шипами. Растение погибает после первого плодоношения.

Значение и применение 
Пальма имеет значительное коммерческое значение в качестве основного источника саго, которое получают из ядра ствола, промывая водой измельчённую древесину сердцевины ствола. Крахмал, полученный из древесины пальмы, используется в кулинарных целях, например, блины из саго являются одним из основных продуктом питания местного населения.
 
Листья могут использоваться в качестве соломы для устройства стен и потолков или для строительства плотов.

Примечания 

Пальмы
Крахмалоносные растения
Флора Океании